Чулок:
 Чулок — река в России, протекает в Троицко-Печорском районе Республики Коми и Чердынском районе Пермского края. 
 Чулок — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Чулок — единственное число, от слова «чулки» (одежда).

См. также 
 Ушатый-Чулок, Василий Васильевич (ум. 1549) — князь, окольничий, боярин и воевода на службе у Великих князей московских Василия III и Ивана Грозного.